id. Elischer Gyula (1846–1909) orvos, nőgyógyász
 ifj. Elischer Gyula (1875–1929) röntgenológus, egyetemi tanár